Puchar Beskidów 1987 – dwudziesta szósta edycja pucharu. Odbył się on w dniach 24–25 stycznia w Szczyrku i w Wiśle. Była to szósta edycja nie będąca organizowaną przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Jan Kowal pokonując o dwie dziesiąte punktu reprezentanta Niemiec Wschodnich Manfreda Deckerta. Trzecie miejsce w konkursie zajął Zbigniew Klimowski straciwszy ponad dziesięć punktów do miejsca wyżej.

Drugi konkurs rozegrany w Wiśle zwyciężył Manfred Deckert przed Janem Kowalem wygrawszy o niespełna dwa punkty. Trzecie miejsce zajął Piotr Fijas.

Końcową klasyfikację generalną zwyciężył Niemiec Deckert. Za nim na podium turnieju plasowali się Polacy, kolejno: Jan Kowal oraz Zbigniew Klimowski.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1987
1987 w sportach zimowych
1987 w polskim sporcie